НДУ — абревіатура:

 Національний депозитарій України
 «Наш дім Україна» (партія)

Примітки